Personen
 Bobbie E. Brown (1903–1971), veteraan uit de Tweede Wereldoorlog
 Bobby Brown (voetballer, 1923) (overleden in 2020), Schotse voetballer en voetbalcoach die als keeper speelde
 Bobby Brown (honkballer, 1924) (overleden in 2021), Amerikaanse honkballer, later arts en bestuurder
 Bobby Brown (voetballer, 1931) (overleden in 2019), Schotse voetballer die als verdediger speelde
 Bobby Brown (voetballer, 1940), Engelse voetballer, speelde als midvoor bij Northampton and Cardiff
 Bobby Brown (voetballer, 1953), Engelse voetballer, speelde als middenvelder bij Sheffield Wednesday
 Bobby Brown (honkballer) (1954), Amerikaanse honkballer
 Bobby Brown (voetballer, 1955), Schotse voetballer die als verdediger speelde
 Bobbi Brown (1957), Amerikaanse grimeur en schrijver
 Bobby Brown (zanger) (1969), Amerikaanse zanger
 Bobbie Brown (1969), Miss Louisiana Teen USA 1987
 Bobby Brown (American football) (1977), American footballspeler
 Bobby Brown (basketballer) (1984), Amerikaanse basketballer
 Bobby Brown (freestyleskiër) (1991), Amerikaanse freestyleskiër
 Bobbi Kristina Brown (1993–2015), Amerikaanse dochter van Whitney Houston
 Millie Bobby Brown (2004), Engelse actrice

Muziek
 Bobby Brown (nummer), een nummer uit 1979 van Frank Zappa
 Bobby Brown State Park, een state park in Georgia, bij de grens met South Carolina